PGE Solano Centrum Cup 2019 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Men’s Circuit w sezonie 2019 z cyklu PGE Solano Centrum Cup rozgrywany w dniach 12–18 sierpnia 2019 roku w Bydgoszczy na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Bydgoszcz Centrum Cup
2019 w tenisie ziemnym
2019 w polskim sporcie